Lei Palús (en francès Althen-des-Paluds és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Monte-Carlo
  Karlštejn
  Mylau

Referències 

Municipis de la Valclusa